Вильгельмина Каролина Граваллиус, урождённая Исакссон (Isaksson) (; 7 сентября 1809 года, Mogata — 22 ноября 1884 года, Карлстад) — шведская писательница.

Биография 
Вильгельмина Граваллиус родилась 7 сентября 1809 года в семье викария Карла Петера Исакссона и Анны Холберг. В имении Forsta провинции Сёдерманланд, познакомилась с семьёй поэта и королевского секретаря , его жены — дворянки Софии Сильфвершёльд и их дочерью, будущей шведской художницей-флористом Эммой Фюрстенхофф.

До 1846 году работала гувернанткой.

Как писательница, дебютировала романом «Högadals prostgård» (1844), который пользовался успехом у читателей. Первоначально печаталась под псевдонимами: A N, W-a G-s, Förf till Högadahls prostgård, Waldemar. С 1877 года издавалась под своим именем.

В годы брака с викарием Thoresund Christian Gravallius (1846—1861) забросила литературное творчество. В семье росла дочь. После смерти мужа Вильгельмина Граваллиус переехала в город Стокгольм и возобновила занятия литературой.

Вильгельмина Граваллиус является автором множества романов, которых в свое время публиковались в шведских журналах и газетах.
В её романах читатель знакомится с жизнью городских и сельских жителей Швеции в историческом контексте.

Произведения писательницы переводились на немецкий и голландский языки.

Вильгельмина Каролина Граваллиус скончалась 22 ноября 1884 года в шведской коммуне Карлстад.

Библиография 
 Högadals prostgård : berättelse. Kabinets bibliothek af den nyaste litteraturen ; 9:3. Stockholm: [Bonnier]. 1844. Libris 2672912. Опубликовано в нескольких изданиях, переведено на немецкий язык в 1845 году, на голландский — в 1848 году.
 Anna : romantiserad berättelse ur det verkliga lifvet : novell. Stockholm. 1846. Libris 3216595
 Albumet : novell ur stockholmslifvet. Stockholm. 1864. Libris 3216516
 Upptäckten. Göteborg: Arwidsson. 1864. Libris 2996145
 Små sannsagor från östgötabygden. Norrköping: Fr. Törnequist. 1872. Libris 3218282
 Kyrkostölden : berättelse. U.o.. 1874. Libris 3217873
 Från stad och bygd : skildringar. Stockholm: Gleerup. 1877—1878. Libris 1597234
 Allt för skenet : berättelse. Stockholm: F. & G. Beijer. 1880. Libris 20915519
 Hårflätan : roman. Nytt novell-bibliotek. Ser. 2 ; 40 Bibliotek för hemmet : Vald samling af svensk och utländsk skönlitt. * Ser. 1 ; 1-17. Stockholm: K. Gustafsson. 1881. Libris 19916750
 Hämden : roman. Hemmets Bok ; 2. Stockholm: K. Gustafsson. 1884. Libris 1595905
 Farfars tall : berättelse ur folklifvet från medlet af sjuttonhundratalet. Linköping. 1889. Libris 3218559
 Från Östergötlands bygder : berättelser och skizzer. Stockholm: Oscar L. Lamms förl. 1890. Libris 9153583

Литература 
Heggestad, Eva (1991). Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet. Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. Libris 7746142. ISBN 91-85178-19-5

Примечания

Ссылки 
 C Wilhelmina Gravallius, urn: sbl:13165, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lundström), hämtad 2015-05-08.

Писательницы Швеции